Mezzanini – abitanti di Mezzana (Fivizzano)
Mezzanini – abitanti di Mezzano (San Giuliano Milanese)
Mezzanini – abitanti di Mezzano Parpanese